Бобри — ссавці, представники роду гризунів Бобер

Бобри — село, Молодечненський район, Мінська область

Населені пункти та їхні частини

 Бобри — село в гміні Радомсько Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Бобри — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бобри — осада в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бобри — лісова осада в гміні Йонково Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Бобри — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Бобри — присілок, Щолковський міський округ, Московська область

Примітки